Das Interzonenturnier der Frauen 1987 in Tuzla diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1988. Das Turnier fand im Juli und August 1987 in Tuzla in Jugoslawien statt.

Ergebnis

Stichkampf 
Der Stichkampf um Platz 3 fand im Anschluss an das Turnier ebenfalls in Tuzla statt.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1987 bei mark-weeks.com (englisch)

1987
Schachveranstaltung 1987
Schachwettbewerb in Jugoslawien